Чупрово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Нефедовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Нефедовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 87 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 27 км. Ближайшие населённые пункты — Тимошкино, Гуляево, Юркино.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

В деревне Чупрово родился Павел Фёдорович Поросенков — участник боёв у озера Хасан, Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940).

Примечания

Ссылки 
 Чупрово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района